Sergio Almirón puede referirse a:

Sergio Omar Almirón, (1958-), futbolista argentino de la década de los 80, parte de la Selección de fútbol de Argentina en la Copa Mundial de Fútbol de 1986;
Sergio Bernardo Almirón, (1980-), hijo de Sergio Omar, futbolista argentino surgido del Club Atlético Newell's Old Boys, y transferido en 2007 a la Juventus FC; o
Sergio Oscar Almirón, (1985-), futbolista argentino.